Вільямс (округ, Північна Дакота) 
 Вільямс (округ, Огайо)